La saison 1996-1997 du Championnat d'Arménie de football était la  de la première division arménienne, la Premier-Liga. Les douze meilleurs clubs du pays sont réunis au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin du championnat, pour permettre le passage du championnat de 12 à 10 clubs, les 4 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de Second-Liga, la deuxième division arménienne.

C'est le tenant du titre, le Pyunik Erevan, qui remporte à nouveau le championnat après avoir terminé en tête du classement final, avec 7 points d'avance sur l'Ararat Erevan (par ailleurs vainqueur de la Coupe d'Arménie face au Pyunik) et 9 sur le FC Erevan. Il s'agit du  de champion d'Arménie du club.

Les 12 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Le BKMA Erevan abandonne la compétition en cours de saison pour cause de banqueroute, tous les matchs lui restant à disputer sont déclarés perdus sur tapis vert 0-3.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Arménie de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Arménie de football
Arménie
Sport en Arménie en 1996
Sport en Arménie en 1997